KSV Hessen Kassel (celým názvem: Kasseler Sport-Verein Hessen e. V.) je německý fotbalový klub, který sídlí v hesenském městě Kassel. Původní klub byl založen v roce 1945 pod názvem SG Kassel-Süd jako nástupce zrušeného fotbalového klubu SV Kurhessen Kassel. V roce 1947 došlo k fúzi s VfL TuRa Kassel. Původní sportovní klub zanikl v roce 1997 po vyhlášení konkursu. Nástupnickou organizací se poté stalo pouze nově založené fotbalové mužstvo. Od sezóny 2018/2019 působí v Hessenlize, páté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na Auestadionu s kapacitou 17 993 diváků. Mimo mužský fotbalový oddíl měl dřívější sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl lehké atletiky, badmintonu, tenisu a stolního tenisu.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1945 – SG Kassel-Süd (Sportgruppe Kassel-Süd)
 1946 – VfL Hessen Kassel (Verein für Leibesübungen Hessen Kassel)
 1947 – fúze s VfL TuRa Kassel ⇒ KSV Hessen Kassel (Kasseler Sport-Verein Hessen)
 1993 – FC Hessen Kassel (Fußballclub Hessen Kassel)
 1997 – zánik
 1998 – obnovena činnost pod názvem KSV Hessen Kassel (Kurhessischen Sportverein Hessen Kassel)
 1998 – KSV Hessen Kassel (Kasseler Sport-Verein Hessen e. V.)

Získané trofeje 
 Hessenpokal ( 2× )
 1960/1961‡, 2014/2015 (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)

Umístění v jednotlivých sezonách

KSV/FC Hessen Kassel (1945–1998) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1945–1946: Landesliga Groß-Hessen Ost
 1946–1947: Landesliga Hessen/Kassel
 1947–1950: Landesliga Hessen
 1950–1953: II. Division Süd
 1953–1955: Fußball-Oberliga Süd
 1955–1962: II. Division Süd
 1962–1963: Fußball-Oberliga Süd
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Süd
 1974–1978: 1. Amateurliga Hessen
 1978–1980: Fußball-Oberliga Hessen
 1980–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1987: 2. Fußball-Bundesliga
 1987–1989: Fußball-Oberliga Hessen
 1989–1990: 2. Fußball-Bundesliga
 1990–1994: Fußball-Oberliga Hessen
 1994–1998: Fußball-Regionalliga Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, ± – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

KSV Hessen Kassel (1998–) 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1998–1999: Kreisliga A Kassel – sk. 2
 1999–2000: Bezirksliga Kassel
 2000–2001: Bezirksoberliga Kassel
 2001–2002: Landesliga Hessen Nord
 2002–2006: Fußball-Oberliga Hessen
 2006–2012: Fußball-Regionalliga Süd
 2012–2018: Fußball-Regionalliga Südwest
 2018–2019: Fußball-Hessenliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, ± – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 2017/2018: Klubu bylo svazem před sezónou odebráno devět bodů z důvodu porušení stanov soutěže (probíhající insolvenční řízení).

Odkazy

Literatura 
 Horst Biese u. a.: KSV Hessen Kassel. Die Legende lebt. Kassel 2000.
 Horst Biese, Herbert Peiler: Flanken, Tore und Paraden. 100 Jahre Fussball in Kassel. AGON Sportverlag, Kassel 1993, .
 Kasseler Sportverein Hessen e. V. 40 Jahre. 1945–1985 (Festschrift). Kasseler Sportverein Hessen e. V. (Hrsg.), Kassel 1985, ohne ISBN.
 Hardy Grüne: Legendäre Fußballvereine. Hessen. Zwischen FC Alsbach, Eintracht Frankfurt und Tuspo Ziegenhain. AGON Sportverlag, Kassel 2005, , str. 34–41.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1945
KSV Hessen